Delaney může být:

 Delaney & Bonnie – americká rocková skupina

příjmení
 Kim Delaney (* 1958) – americká herečka
 Thomas Delaney (* 1991) – dánský fotbalista